Hawarden, une ville de l'Iowa,
 Hawarden, une ville de Nouvelle-Zélande,
 Hawarden, une ville du pays de Galles,
 Aéroport de Hawarden